Кратер Ланглей () — крупный ударный кратер в северо-западной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь американского астронома, физика, изобретателя болометра и пионера авиации Сэмюэля Пирпонта Лэнгли (1834—1906)  и утверждено Международным астрономическим союзом в 1964 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Стокс на северо-западе; кратер Вольта на севере; кратер Репсольд на востоке и кратер Гальвани на юго-востоке. На востоке от кратера находятся борозды Репсольда и, далее, Океан Бурь. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 59,2 км, глубина 2,7 км.

Кратер Ланглей имеет полигональную форму, северо-западной частью слегка перекрывает кратер Стокс, в свою очередь юго-восточная часть кратера Ланглей частично перекрыта кратером Гальвани. Вал сглажен и трудно различим на фоне окружающей местности, северная часть вала перекрыта сателлитными кратерами Ланглей K и Ланглей J (см. ниже), лучше всего сохранилась западная часть вала. Высота вала над окружающей местностью достигает 1200 м, объем кратера составляет приблизительно 2900 км³.  Дно чаши сравнительно ровное, без приметных структур, отмечено отдельными маленькими кратерами.

За счет своего расположения у северо-западного лимба Луны кратер при наблюдениях имеет искаженную форму, наблюдения зависят от либрации.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны